Новые Карьявды — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Новые Карьявды — село в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан.
 Новые Карьявды — село в Шаранском районе Республики Башкортостан.